

Sigle 
 Tokyo Stock Exchange  – Borsa di Tokyo
 Total System Error  – Errore totale di sistema, in aeronautica
 Toulouse School of Economics
 Encefalopatia spongiforme trasmissibile, tipologia di malattia neurologica causata da prioni
 Türk Standardlari Enstitüsü

Codici 
 TSE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Astana (Kazakistan)
 tse – codice ISO 639-3 della lingua dei segni tunisina